Mezzavia ima više značenja:
 Mezzavia, Arezzo
 Mezzavia, Bolzano
 Mezzavia, Cuneo
 Mezzavia, Napoli
 Mezzavia, Padova
 Mezzavia, Perugia
 Mezzavia, Rovigo